Немишови́дні гризуни́ (Non-Muroidea) — несистематична група родин гризунів, що виокремлюється на противагу мишовидим гризунам (Myomorpha).

Склад групи 

У обсязі фауни України (вкл. тварин в культурі та вимерлих в історичні часи) до немишовидних належать представники п'яти таких родин (за ):

 нутрієві — Myocastoridae Ameghino, 1904
 кавієві — Caviidae Waterhause, 1839
 вивіркові — Sciuridae Fischer, 1817
 вовчкові — Gliridae Muirhead, 1819
 боброві — Castoridae Hemprich, 1820

При вузькому розумінні «мишовидних» (як Muroidea) з їхнього складу у склад немишовидних переносять надродину тушкановидних (Dipodoidea), у тому числі три родини зі складу фауни України (за тим же джерелом):

 мишівкові — Sminthidae Brandt, 1855
 тушканові — Allactagidae Vinogradov, 1925
 стрибакові — Dipodidae Fischer, 1817

Нерідко до немишовидних гризунів відносять також зайців і кролів, якщо приймають широке розуміння ряду гризуноподібних (Glires) як надряду, який включає типових гризунів і зайцеподібних.

Немишовидні як об'єкти промислу

Мисливська фауна 
До цієї групи належить багато відомих у фауні світу й України видів великих гризунів, які є об'єктами полювання і промислу, у тому числі такі, яких промишляють заради хутра, м'яса, жиру:
 нутрія (Myocastor coypus (Molina, 1782))
 бабак (Marmota), у тому числі бабак степовий (Marmota bobak (Muller, 1776))
 вивірка (Sciurus), у тому числі вивірка руда та її сибірсько-алтайські підвиди з групи вивірка-телеутка (Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758)
 бобер (Castor), у тому числі бобер європейський (Castor fiber Linnaeus, 1758).

Трофейних полювань на немишовидних гризунів звичайно не проводять.

Кухня 
У давніх народів немишовидні гризуни були частиною національної кухні, у тому числі:
 кавія (Cavia) — була важливим джерелом білків для жителів Анд. Найбільші експортери кавій — Перу й Еквадор — щороку поставляють до США понад 20 тис. тонн м'яса кавій. Зараз перуанськими вченими виведено кавій вагою до 2 кг 
 вовчок, зокрема Glis glis (Linnaeus, 1766) та інші види, які були популярними у Давньому Римі і вирощувалися у .

Небілкова сировина 

Немишовидних промишляли і промишляють та розводять заради:
 хутра — багато видів, переважно біляводних (нутрії, бобри),
 жиру — всі види бабаків, оскільки їхніх жир має лікувальні властивості,
 бобрового струменя, який має величезне значення в парфумерії та медицині.

Немишовидні в культурі 

З немишовидних у культуру введено кавій, відомих також як «морські свинки». Цих тварин утримують як лабораторних тварин, на яких ставлять медико-біологічні експерименти, та як домашніх улюбленців. Про вирощування кавій і вовчків для кухонних потреб сказано вище.

Джерела 

 Экзотическая кухня " Кавии 
 Список ссавців України: види, відомі за останні два століття (вебсайт Українського теріологічного товариства НАНУ www.terioshkola.org.ua) 
 Таксономія і номенклатура немишовидних гризунів фауни України 

Мисливські звірі
Свійські тварини
Гризуни
Нетаксономічні групи ссавців